Rebsamen ist der Familienname der folgenden Personen:
 Enrique Conrado Rébsamen (1857–1904), schweizerisch-mexikanischer Pädagoge
 François Rebsamen (* 1951), französischer Politiker
 Rahel Rebsamen (* 1994), Schweizer Bobsportlerin
Ulrich Rebsamen (1825–1897), Schweizer Lehrer, Theologe und Seminardirektor in Kreuzlingen.